Беджих, војвода од Чешке (1142 - 25. март 1189) је био војвода Бохемије. Био је син Владислава II и Гертруде од Бабенберга.

Породично стабло 

Рођени 1142.
Умрли 1189.
Пшемисловићи
Војводе Чешке